La Selleta (Mas de Barberans), cim del municipi de Mas de Barberans (Montsià).
 La Selleta (Roquetes), cim del municipi de Roquetes (Baix Ebre).
 La Selleta (Alcanar), entitat de població d'Alcanar (Montsià).